El término Moncalvo puede referirse a:

 Moncalvo (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte 
 Moncalvo (montaña), una de las cumbres de la sierra Segundera, en los montes de León del macizo Galaico-Leonés